Geiselberg steht für:

 Geiselberg, eine Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben in Rheinland-Pfalz (Deutschland)
 Geiselberg (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Geiselberg (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Geiselberg (Wien), einen Hügel in Wien-Simmering
 Kozí hora, einen Hügel bei Rakvice in Südmähren, Tschechien

Siehe auch:
 Gaiselberg
 Geiselsberg